Beicheng Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beicheng (socken i Kina, Shandong, lat 35,26, long 115,46), 
 Beicheng (socken i Kina, Shandong, lat 36,98, long 116,00), 

Robotskapade Kinaförgreningar